Le Gall oder Legall ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Le Gall (1921–2010), französischer Radio- und Fernsehmoderator
 François Antoine de Legall (1702–1792), französischer Schachspieler
 Frank Le Gall (* 1959), französischer Comiczeichner
 Jean-François Le Gall (* 1959), französischer Mathematiker
 Joël Le Gall (1913–1991), französischer Archäologe und Althistoriker
 Robert Le Gall OSB (* 1946), französischer Benediktinerabt und Bischof
 Stefani Legall (* 1967), deutsche Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Gall